Тази страница е списък на българските гросмайстори в шахмата.

Класически шах

Гросмайстори

Гросмайстори за жени

Кореспондентен шах

Гросмайстори

Гросмайстори за жени

Шахматна композиция

Гросмайстори

Външни препратки 
  Български гросмайстори на страницата на FIDE
  Български гросмайстори за жени на страницата на FIDE
  International Correspondence Chess Federation: Ratinglist 
  Titles for composers and solvers